Système d'information voyageurs embarqué, système d'information des voyageurs dans les transports collectifs en Île-de-France ;
Syndicat Intercommunal à vocation éducative (France) ;
 Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (« Système Intégré de Surveillance Extérieure » en espagnol) pour le contrôle des frontières sud de l'Espagne.

Voir aussi 
Civet